Stephen kan som auktorsförkortning betyda:

 Alexander Charles Stephen
 D. Stephen

Robotskapade auktorsförkortningar